Negreira kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Negreira (ort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Negreira (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar